Пышное — название населённых пунктов на Украине:
 
 Пышное — село в Долинском районе Кировоградской области.
 Пышное — село в Лубенском районе Полтавской области.